Егоров, Виктор Николаевич:
 Егоров, Виктор Николаевич (род. 1940) — советский радиобиолог, специалист в области биофизики моря.
 Егоров, Виктор Николаевич (род. 1949) — депутат Мажилиса парламента Казахстана (1995—2007), главный менеджер департамента по взаимодействию с правительством АО «ФНБ „Самрук-Казына“».